Лоррен ():

 Лоррен, Клод (1600—1682) — французский художник.
 Лоррен, Филипп де (1643—1702) — фаворит герцога Филиппа Орлеанского.

См. также 
 Ле Лоррен, Луи (1715—1759) — французский живописец.
 Ле Лоррен, Робер (1666—1743) — французский скульптор.
 Лотарингия — историческая область на северо-востоке Франции, именуемая по-французки "Лоррейн" (Lorraine)
 Лорен